

Geografia 
 Stazione di Ariyoshi – stazione ferroviaria di Kuwana, prefettura di Mie, in Giappone

Persone 
 Chūichi Ariyoshi – politico giapponese (1873-1947)
 George Ariyoshi – politico statunitense (1926)
 Hiroiki Ariyoshi – comico e presentatore giapponese (1974)
 Kōji Ariyoshi – attivista statunitense (1914-1976)
 Kyōko Ariyoshi – fumettista giapponese (1950)
 Saori Ariyoshi – calciatrice giapponese (1987)
 Sawako Ariyoshi – scrittrice, drammaturga e regista teatrale giapponese (1931-1984)

Altro 
 Midori Ariyoshi – personaggio immaginario della serie anime Uomo Tigre II